

Toponyme 
 Margaret River est une ville d'Australie-Occidentale

Hydronyme 
 Margaret River est un fleuve d'Australie-Occidentale de 60 km de long traversant la ville de Margaret River